Endothiodon — рід дицинодонтів родини Endothiodontidae, що існувала у пізньому пермі. Викопні рештки представників роду знайдені в Південній Африці (Малаві, Мозамбік, ПАР, Танзанія, Замбія та Зімбабве), Індії та Бразилії.

Опис 
Ця тварина мала досить велику голову по відношенню до розміру тіла. Череп був збільшений до задньої частини і майже трикутної форми, якщо дивитися в профіль . Морда тупої форми і мала поздовжні виступи на носових кістках. Щелепи оснащені потужним дзьобом: зокрема, кінчик щелепи був підвернутий і особливо міцний. На відміну від більшості дицинодонтів, Endothiodon не мав двох характерних верхніх бивнів, але був забезпечений численними дрібними зубами в задній частині верхньої та нижньої щелепи.

Довжина черепа різних видів Endothiodon у дорослих екземплярів коливалася від декількох сантиметрів до майже 60 см, а довжина всієї тварини могла перевищувати півтора метра. Ендотіодон мав міцне бочкоподібне тіло, яке підтримувалося чотирма потужними кінцівками, розташованими з боків тіла.

Філогенія 

Нижче наведено кладограму Kammerer er al. (2013):

Примітки 

Дицинодонти
Фауна пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1876